Одри́нська — жіноча форма прізвища Одри́нський.

 Відомі носії 
 Одринська Олександра Петрівна — українська радянська діячка, новаторка виробництва.
 Грегорчак-Одринська Галина Василівна (нар. 1982) — українська артистка музичної комедії, солістка-вокалістка (колоратурне сопрано) Київського театру оперети, заслужена артистка України (2014).
 Одринська Юлія — багаторазова призерка чемпіонатів України з дзюдо.